Die Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags in der 3. Wahlperiode vom 13. Juli 1954 bis zum 12. Juli 1958

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
Josef Gockeln (CDU)

Fraktionsvorsitzende:

 SPD: Fritz Steinhoff, ab 1. März 1956 Emil Groß
 CDU: Wilhelm Johnen
 Zentrum: Johannes Brockmann
 FDP: Friedrich Middelhauve, ab 27. Juli 1954 Reinhard Beine, ab 22. April 1955 Hermann Kohlhase, ab 12. März 1956 Wolfgang Döring

Abgeordnete

Literatur 

 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

 #:3 Wahlperiode